Samos – nome greco dell'isola di Samo (Grecia);
Samos – comune spagnolo della Galizia.
 Samos (thema) – thema dell'Impero bizantino